Иннис — фамилия. Известные носители:
 Иннис, Гарольд (1894—1952) — канадский экономист.
 Иннис, Джефф (1962—2022) — американский бейсболист.
 Иннис, Пройбин (1936—2017) — британский государственный деятель, губернатор островов Сент-Китс и Невис.
 Иннис, Хуберт ван